Radford (Virginia), plaats in de Verenigde Staten
 Kristine Radford (1970), Australisch tennisspeelster